Winkler Lajos (1810–1861) katonatiszt, garibaldista alezredes
 Winkler Lajos (1846–1912) pedagógus, tanár
 Winkler Lajos (1863–1939) kémikus, farmakológus, az MTA rendes tagja
 Winkler Lajos (1895–?) orvos